Kalaletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalaletto (klippa, lat 60,93, long 21,13), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Kalaletto (klippa, lat 60,87, long 21,01), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar